Een verkeersweg:
 N287 (België)
 N287 (Nederland), zie Provinciale weg 287
 N287 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing